Otava kan syfta på:

 Otava – ett finländskt bokförlag
 4405 Otava – en asteroid

Geografi

Finland 

Otava (ö) – Rimito huvudö
Otava, S:t Michel – ort i S:t Michel

Tjeckien 

 Otava (vattendrag), Södra Böhmen,

Österrike 

 Antau (kommunhuvudort), Burgenland, Politischer Bezirk Mattersburg, 

Robotskapade Tjeckienförgreningar
Robotskapade Österrikeförgreningar